Nokere Koerse (offiziell: Danilith Nokere Koerse) ist ein belgisches Straßenradrennen.

Das Eintagesrennen findet rund um die Ortschaft Nokere in der Gemeinde Kruisem statt. Zum ersten Mal wurde der Wettkampf 1944 ausgetragen und wird seitdem jährlich Mitte März veranstaltet, bis auf wenige Ausnahmen. Das Rennen zählt seit 2005 zur UCI Europe Tour und ist in die Kategorie 1.1 eingestuft. Bisher konnten erst sieben Fahrer das Rennen gewinnen, die nicht aus Belgien oder den Niederlanden kommen. 2016 wurde das Rennen in die Kategorie 1.HC hochgestuft und seit 2020 ist das Rennen Teil der neu geschaffenen UCI ProSeries.

Seit dem Jahr 2019 wird auch ein internationales Frauenradrennen gleichen Namens veranstaltet.

Palmarès

Weblinks 

 Offizielle Website
 
 

Eintagesrennen
Sportveranstaltung in der Provinz Ostflandern
Straßenradrennen in Belgien
Kruisem